La classe Majestic peut faire référence à deux classes de navires de la Royal Navy britannique :
 Classe Majestic, une classe de cuirassés de la fin du  ;
 Classe Majestic, une classe de porte-avions de la Seconde Guerre mondiale.